

Sciences et techniques 
En biologie :
 Leucothoe est un genre d'arbustes, de la famille des Éricacées ;
  est un genre de crustacés, de la famille des .

Sciences humaines et sociales 
Dans la mythologie grecque, Leucothoé peut désigner :
 Leucothoé (fille d'Orchamos), aimée d'Hélios ;
 Leucothoé, variante de Leucothée (deuxième nom d'Ino) ;
 Leucothoé, une Néréide.

Culture et société 
  est un poème dramatique de 1756, première œuvre publiée du dramaturge irlandais Isaac Bickerstaffe.